Chiesa di San Ruperto (Rio di Pusteria) 
Chiesa di San Ruperto (Vallenoncello)
Chiesa di San Ruperto (Vienna)